Stanisław Cieślak – polski polityk, poseł
 Stanisław Cieślak – polski prezbiter, jezuita
 Stanisław Cieślak – polski muzyk, puzonista